Pearl River (rivier), een rivier die loopt door de Amerikaanse staten Mississippi en Louisiana.
 Pearl River (Louisiana), een plaats (town) in de Amerikaanse staat Louisiana.
 Pearl River (Mississippi), een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Mississippi.
 Pearl River (New York), een plaats (hamlet) in de Amerikaanse staat New York.

 Pearl River is ook de Engelse naam van de Parelrivier in het zuiden van China.